Сан-Хуан ( — ) — распространённый топоним в испаноязычных странах (Испания, Латинская Америка), а также на Филиппинах и Юге США. Часто встречается как составная часть названий.

Топонимы

Реки 
США
 Сан-Хуан — впадает в Колорадо.
 Сан-Хуан-Крик — впадает в Тихий океан.
Прочие страны
 Сан-Хуан — в Аргентине.
 Сан-Хуан — в Колумбии.
  — в Мексике.
 Сан-Хуан — в Никарагуа.
 Сан-Хуан — в Уругвае.

Прочие топонимы 

Аргентина
 Сан-Хуан — провинция.
 Сан-Хуан — город, столица одноимённой провинции.
Гондурас
  — город в Интибуке.
  — город в Ла-Пасе.
Пуэрто-Рико
 'Сан-Хуан — столица и крупнейший город.
  — бухта.
США
 
  — горный массив в Колорадо.
  — котловина в регионе «Четыре угла».
 Сан-Хуан — архипелаг штата Вашингтон.
 Сан-Хуан — один из островов одноимённого архипелага.
  — статистически обособленная местность в Нью-Мексико.
  — город в Техасе.
Филиппины
  — город в Абре.
  — город в Батангасе.
  — город в Ла-Унионе.
  — пригород Манилы.
  — город в Сикихоре.
  — город в Южном Илокосе.
  — город в Южном Лейте.
Прочие страны
 Сан-Хуан — провинция в Доминикане.
 Сан-Хуан — город в Испании.
 Сан-Хуан — город в Тринидаде и Тобаго.См. также  — несколько административно-территориальных единиц 3-го уровня в Перу и Коста-Рике

Составные топонимы 

Венесуэла
  — город.
  — город.
Гватемала
  — город.
  — город.
Испания
 Вильярта-де-Сан-Хуан — город.
 Сан-Хуан-де-Аликанте — город.
 Сан-Хуан-дель-Пуэрто — город.
Колумбия
  — город.
  — город.
 Сан-Хуан-де-Ураба — город и муниципалитет.
 Сан-Хуан-дель-Сесар — город и муниципалитет.
Мексика
  — город.
  — деревня.
 Сан-Хуан-де-лос-Лагос — город.
 Сан-Хуан-дель-Рио — город.
 Сан-Хуан-Какауатепек — город.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
Перу
  — несколько административно-территориальных единиц 3-го уровня (районов)
США
  — статистически обособленная местность.
 Сан-Хуан-Батиста — город.
 Сан-Хуан-Капистрано — город.
Прочие страны
  — городок в Панаме.
 Сан-Хуан-де-ла-Коста — посёлок в Чили.
 Сан-Хуан-де-ла-Магуана — город в Доминикане.
  — город в Коста-Рике.
  — город в Никарагуа.

Фамилия 
 Сан-Хуан, Ольга (1927—2009) — американская актриса и танцовщица.
 Сан-Хуан, Россана (род. 1969) — мексиканская актриса и певица.

Прочее 
 Сан-Хуан — гидроаэропорт на Аляске (США).
  — карточная игра.
 Сан-Хуан (S-42) — аргентинская подводная лодка; затонула в ноябре 2017 года.

  — крупный фортификационный комплекс (крепость, тюрьма, дворец), расположенный на одноимённом мексиканском острове.
  — испанская францисканская миссия во Флориде (США), существовавшая с 1578 по 1702 год.
  — испанский военный корабль, служивший с 1586 по 1588 год.
  — японский галеон, служивший с 1613 по 1618 год.

См. также 
 Оке-Овинге — поселение в Нью-Мексико (США), до 2005 года известное как Пуэбло-де-Сан-Хуан